Sezon 2011 w British Touring Car Championship – 54 edycja brytyjskiej serii wyścigowej British Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 3 kwietnia na Brands Hatch, a zakończył się 16 października na torze Silverstone Circuit, po rozegraniu 10 rund składających się z 30 wyścigów. Od tego sezonu została wprowadzona nowa specyfikacja samochodów – Next Generation Touring Car (NGTC, samochód turystyczny następnej generacji). Był to jednocześnie finałowy sezon dla specyfikacji BTC Touring używanej od 2001. Tytuł mistrzowski wśród kierowców zdobył po raz trzeci Matt Neal. Wśród producentów mistrzostwo wywalczyła po raz drugi z rzędu Honda, podobnie jak Honda Racing Team w klasyfikacji zespołów. Mistrzostwo kierowców niezależnych zdobył James Nash, a mistrzostwo zespołów niezależnych 888 Racing with Collins Contractors.

Lista startowa 

Lista startowa na sezon 2011 została opublikowana 24 marca 2011.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz wyścigów w sezonie 2011 został opublikowany 8 września 2010.

Wyniki

Kierowcy 

Uwaga: gwiazdka (*) oznacza co najmniej jedno okrążenie na prowadzeniu za co przyznawany jest jeden punkt.

Producenci

Zespoły

Kierowcy niezależni

Zespoły niezależne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British Touring Car Championship 

British Touring Car Championship
2011 w sportach motorowych
2011 w Wielkiej Brytanii